Lessky ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Lessky (* 1934), österreichischer Musikpädagoge, Chorleiter, Organist und Kirchenmusiker
 Gerhard Lessky (* 1969), österreichischer Dirigent
 Michael Lessky (* 1960), österreichischer Dirigent
 Rudolf Lessky (* 1935), österreichischer Musikpädagoge, Chorleiter, Kirchenmusiker und Komponist